Гёррес () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гёррес, Гвидо (1805—1852) — немецкий католический историк, публицист и поэт.
 Гёррес, Ида Фредерик (1901—1971) — чешско-австрийский писатель.
 Гёррес, Йозеф (1776—1848) — немецкий писатель-католик.
 Гёррес, Саша (род. 1980) — немецкий футболист.